Tiefenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Tiefenthaler (* 1961), österreichische Freestyle-Skierin und Gleitschirmpilotin, siehe Andrea Amann
 Anton Tiefenthaler (1929–1982), österreichischer Maler
 Arthur Tiefenthaler (* 1938), österreichischer Politiker (FPÖ) 
 Eberhard Tiefenthaler (1933–1995), österreichischer Romanist und Bibliothekar
 Fritz Tiefenthaler (1929–2010), österreichischer Bildhauer und Medailleur
 Joseph Tiefenthaler (1710–1785), jesuitischer Missionar 
 Meinrad Tiefenthaler (1902–1986), österreichischer Historiker und Archivar
 Peter Tiefenthaler (1934–1980), Schweizer Radrennfahrer